Amerikai Egyesült Államok
Dale (Dél-Karolina)
Dale (Illinois)
Dale (Indiana)
Dale (Boone megye, Indiana)
Dale (Kentucky)
Dale (Minnesota)
Dale (Nebraska)
Dale (Nyugat-Virginia)
Dale (Oklahoma)
Dale (Oregon)
Dale (Pennsylvania)
Dale (Berks megye, Pennsylvania)
Dale (Texas)
Dale (Wisconsin)
Dale City, Virginia
Dale megye, Alabama
Dales, Kalifornia
 Egyesült Királyság
Dale (Cumbria)
Dale (Derbyshire)
Dale (Pembrokeshire)
Derbyshire Dales, Anglia
Yorkshire Dales, Anglia
 Lengyelország
Dale (Kis-lengyelországi vajdaság)

Személyek
Dale (családnév)
Dale (keresztnév)